Gung Ho est un terme anglais d'origine chinoise qui signifie "trop enthousiaste ou énergique" et qui a notamment été utilisé par les Marines lors de la Seconde Guerre mondiale.

Gung Ho peut faire référence à :
 Gung Ho!, un film réalisé par Ray Enright et sorti en 1943 ;
 Gung Ho, du saké dans le moteur, un film réalisé par Ron Howard et sorti en 1986 ;
 Gung Ho, une série télévisée américaine de 1986-1987, tirée du film précédent ;
 Gung Ho, un album de Patti Smith ;
 Gung Ho, une chanson de Shaka Ponk ;
 Gung Ho, une bande dessinée de Benjamin Von Eckartsberg et Thomas Von Kummant.

Voir aussi 
 GungHo Online Entertainment, une société japonaise d'hébergement et d'édition de jeux en ligne massivement multijoueur